Montgilbert est une commune française, située dans le département de la Savoie et la région Rhône-Alpes ;
le fort de Montgilbert est un ouvrage fortifié du Système Séré de Rivières, situé sur la commune de Montgilbert en Savoie ;
le château de Montgilbert est un château médiéval, situé sur la commune française de Ferrières-sur-Sichon dans le département de l'Allier et la région Auvergne.